Chimbas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Chimbas, kommun, San Juan, 
 Chimbas (kommunhuvudort i Argentina), San Juan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar